Zahiren kan syfta på:

Zahiren (novell) – en novell av Jorge Luis Borges från 1949
Zahiren (roman) – en roman av Paulo Coelho från 2005